Карлос Гонсалес:
* Гонсалес, Карлос (1930—2018) — уругвайский баскетболист, призёр Олимпиады-1956.
 Гонсалес, Карлос (1935—2017) — мексиканский футболист, участник ЧМ-1958.
 Гонсалес, Карлос (род. 1972) — мексиканский боксёр.
 Гонсалес, Карлос (род. 1985) — венесуэльский бейсболист.
  — американский кинематографист, оператор.
 Гонсалес Хуарес, Карлос (род. 1986) — испанский футбольный тренер.
 Гонсалес Эспинола, Карлос (род. 1993) — парагвайский футболист.

См. также 
 Гонсалес Пенья, Карлос (более известен как Карлос Пенья; род. 1983) — испанский футболист и тренер.